Grado steht für:

 Grado Labs, US-amerikanischer Audiotechnikhersteller
 Grado (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien

Orte:
 Grado (Friaul-Julisch Venetien), italienische Gemeinde in der Region Friaul-Julisch Venetien
 Grado (Asturien), spanische Gemeinde in der Autonomen Region Asturien
 El Grado, spanische Gemeinde in der Autonomen Region Aragonien

Personen:
 Cristina Grado (1939–2016), italienische Filmschauspielerin und Synchronsprecherin
 Gaetano Grado, italienischer Mafioso und Pentito
 Grado (Wrestler) (* 1988), schottischer Wrestler

Siehe auch:
 Basilika San Piero a Grado